mimośród w matematyce
 mimośród w fizyce
 mimośród w mechanice
 mimośród w hydraulice
 złącze mimośrodowe – element używany w meblarstwie

Zobacz też 
 ekscentryczność